La Maison dans la forêt est le titre de plusieurs œuvres :
 La Maison dans la forêt, un conte des frères Grimm (KHM 169, en ) et du conte-type associé (AT 431 / ATU 431, The House in the Forest)
 La Maison dans la forêt, un film muet français de Jean Legrand (1922)
 La Maison dans la forêt, un roman de Georges Desroches (1932)
 La Maison dans la forêt, un roman de Delly
 La Maison dans la forêt, un scénario non abouti d'une pièce de théâtre d'Alain-Fournier, inspirée de Boucles d'or et les Trois Ours
 La Maison dans la forêt, le titre français d'un roman d'aventures d'

Voir aussi 
 Maison forestière
 Un balcon en forêt, roman de Julien Gracq (1958)
 Huis Ten Bosch (Japon), parc à thème japonais dont le nom en néerlandais signifie « Maison dans la forêt »